Planinarska društva:
 PD Kamenjak (Rijeka)
 PD Kamenjak (Rab)